Манце (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Манце, Антонио (род. 1995) — хорватский футболист, нападающий.
 Манце, Эндрю (род. 1965) — британский скрипач и дирижёр.